TVC pode ser:

 TV Camaçari, extinta emissora de televisão de Camaçari, Bahia, cuja sigla era TVC;
 TV Ceará, emissora de televisão de Fortaleza, Ceará, cuja sigla é TVC;
 TV Cidade de São Paulo, emissora de televisão da cidade de São Paulo, também conhecida como TVC São Paulo;
 TVCine, canal de televisão por assinatura português;
 TV Concórdia, emissora de televisão de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, cuja sigla é TVC;
 TV Corinthians, extinta emissora de televisão por assinatura pertencente ao Sport Club Corinthians Paulista, por vezes abreviado como TVC;
 Televisió de Catalunya - rede televisiva da Comunidade Autónoma da Catalunha, cuja sigla é TVC.

Desambiguação